Zingelmann ist der Familienname folgender Personen:
 Nico Zingelmann (* 1977), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Ute Zingelmann (* 1940), deutsche Fernsehansagerin, Moderatorin und Nachrichtensprecherin
 Vollrath Zingelmann (1808–1866), deutscher Zimmermann und Politiker